Nasca är ett släkte av fjärilar. Nasca ingår i familjen Castniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar